Petr Svoboda – czeski hokeista
 Petr Svoboda – czeski lekkoatleta